I0 – INITIALIZE0, comando di Commodore DOS
 I-0 – opera interattiva di Adam Cadre
 Assioma I0